Cagle est un nom de famille américain issu de l'anglicisation du nom de famille allemand Kegel . Les personnes notables avec ce nom de famille comprennent :
 Alfred Marcus Cagle (1884-1968), compositeur américain de Shape Note
 Casey Cagle (né en 1966), homme politique américain
 Chris Cagle (né en 1968), chanteur de musique country américain, apparenté au joueur de football Chris
 Chris "Red" Cagle (1905-1942), joueur de football américain
 Daryl Cagle (né en 1956), dessinateur américain
 Harold Cagle (1913-1977), athlète olympique américain
 Joey Allen (née Joseph Allen Cagle, né en 1964), guitariste glam metal américain
 Mary Cagle (née en 1989), artiste webcomic américaine
 Myrtle Cagle (née en 1925), pilote américaine et membre de Mercury 13
 Sandy Cagle (né en 1957), mannequin américain
 Susan Justice (née Susan Cagle, née en 1981), chanteuse pop-rock américaine
 Susie Cagle, journaliste/caricaturiste américaine, fille de Daryl
 Yvonne Cagle (née en 1959), astronaute américaine

Voir également 

 Chris Cagle, album de Chris Cagle